Miejscowości w USA:
 Rhinebeck – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Rhinebeck – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Rhinebeck (ang. Rhinebeck Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess